En Pologne, Kajetanów peut désigner :

 Kajetanów, un village dans la voïvodie de Łódź,

 Kajetanów, un village du powiat de Lublin dans la voïvodie de Lublin,
 Kajetanów, un village du powiat de Puławy dans la voïvodie de Lublin,

 Kajetanów, un village dans la voïvodie de Mazovie,

 Kajetanów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.